Az 1980-as U20-as jégkorong-világbajnokságot 1979. december 27. és 1980. január 2. között rendezték a finnországi Helsinkiben és Vantaában. A szovjet válogatott sorozatban negyedik bajnoki címét szerezte meg, Finnország ezüstérmes, Svédország pedig bronzérmes lett.

A csoport 
Az 1980-as tornán a csapatokat két négyes csoportba osztották, amin belül minden válogatott játszott a csoport összes többi tagjával. A csoportok első két helyezettjei továbbjutottak a bajnoki fordulóba, a többi nemzet pedig a rájátszásban küzdött a főcsoportban maradásért. Az első körben egymás ellen elért eredményeket a csapatok továbbvitték a második fordulóba. A bajnoki forduló első három helyezettje szerezte meg az érmeket.

Csoportkör

Arany csoport

Kék csoport

Rájátszás

Bajnoki forduló

Végeredmény 

Svájc kiesett a főcsoportból, és 1981-ben a B csoportban versenyzett (a helyére az osztrák válogatott érkezett).

Pontkirályok

Díjak

B csoport 
A B csoport versenyét az ausztriai Klagenfurtban tartották, 1980. március 7-től 13-ig. A nyolc csapatot két négyes csoportba osztották, majd a végső helyezésről helyosztók döntöttek. A magyar válogatott ebben az évben debütált az U20-as világbajnokságon.

Csoportkör

A csoport

B csoport

Helyosztók

7. helyért

5. helyért

3. helyért

1. helyért 

Ausztria feljutott a főcsoportba.

Pontkirályok

Külső hivatkozások 
 1977–81 World Junior Hockey Championships
 Championnat du monde 1980 des moins de 20 ans

U20-as jégkorong-világbajnokságok
U20
U20